Alan Stafford (nascido em 16 de julho de 1976) é um ator pornográfico norte-americano. Stafford já apareceu em mais de 130 filmes desde 2006 e ganhou o Prêmio AVN (2008) de melhor estreante masculino. Também já posou para a revista Playgirl.

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Naturais da Califórnia